Гаммас () — город на юге Ирака, расположенный на территории мухафазы Кадисия.

Географическое положение 
Город находится в юго-западной части мухафазы, на берегу канала Шатт-эль-Хиндия, на высоте 25 метров над уровнем моря.
Гаммас расположен на расстоянии приблизительно 38 километров к юго-западу от Эд-Дивании, административного центра провинции и на расстоянии 165 километров к югу от Багдада, столицы страны.

Население 
По данным последней официальной переписи 1965 года, население составляло 7 052 человека.
Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Ирака